Eilsdorf bezeichnet:

 Eilsdorf (Huy), ein Ortsteil der Gemeinde Huy im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt
 Eilsdorf (Pronstorf), ein Ortsteil der Gemeinde Pronstorf im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Aylsdorf
 Eilstorf